El término Curie puede hacer referencia a:

Personas
Familia de famosos físicos y químicos franceses:
Marie Curie, primera persona que ganó dos premios Nobel en dos especialidades distintas: Premio Nobel de Física (1903) y Premio Nobel de Química (1911);
Pierre Curie, Premio Nobel de Física (1903), marido de Marie Curie, hermano de Jacques Curie y padre de Irène Joliot-Curie;
Jacques Curie, hermano de Pierre Curie;
Irène Joliot-Curie, Premio Nobel de Química de 1935 hija de Marie Curie y Pierre Curie;
Jean Frédéric Joliot-Curie, Premio Nobel de Química de 1935, esposo de Irène Joliot-Curie.
Otros
Parvine Curie, escultora francesa de origen iraní, nacida el año 1936 en Nancy

Ciencia

Curie, antigua unidad de radiactividad (de símbolo Ci), nombrada así en homenaje a los físicos y químicos Pierre y Marie Curie. Fue reemplazada por el becquerel (1 Ci = 3.7000 × 1010 Bq).
Temperatura de Curie, temperatura por encima de la cual un cuerpo ferromagnético pierde su magnetismo, comportándose como un material puramente paramagnético.
CURIE es un URI (identificador uniforme de recurso) abreviado.
Curio, nombre de un elemento químico en honor a Marie Curie y Pierre Curie.
Ley de Curie, ley electromagnética

Geografía
Cráter lunar Curie, formación designada con este nombre por la UAI en memoria de Pierre Curie. 
Cráter marciano Curie, formación designada con este nombre por la UAI en memoria de Pierre Curie. 
Arboretum Curie, Arboreto ubicado en el sureste de Francia, con zona de Pinetum

Varios
Cable Curie, un cable submarino de comunicaciones que une Chile y Estados Unidos.
Madame Curie, película de 1943
Marie Curie, película alemana de 2016

Referencias